Plaats in Indonesië
 Tegalega (Bungbulang), een plaats in het bestuurlijke gebied Garut in de provincie West-Java
 Tegalega (Ciampel), een plaats in het bestuurlijke gebied Karawang in de provincie West-Java
 Tegalega (Cigudeg), een plaats in het bestuurlijke gebied Bogor in de provincie West-Java